Korpus () lahko pomeni:

 korpus (anatomija): telo 
 korpus (glasba): trup glasbil
 besedilni korpus: nabor pisnih in govorjenih besedil 
 govorni korpus
 korpus (politologija): predstavništvo tujih držav pri vladi (diplomatski korpus)  
 korpus (umetnost)
 korpus (vojaštvo): v nekaterih armadah združena operativna enota kopenske vojske